Голобоков — фамилия.

Известные носители:

 Голобоков, Геннадий Григорьевич (1935—1978) — советский художник и поэт, основатель направления «психологической фантастики» в живописи.
 Голобоков, Иван Максимович (1923—2002) — советский разведчик, участник Великой Отечественной Войны, полный кавалер орденов Славы.
 Голобоков, Николай Семёнович — советский инженер-геолог, лауреат «Сталинской премии за выдающиеся изобретения и коренные усовершенствования методов производственной работы» (1950).